Купата на европейските шампиони 1977/78 е 23-то издание на турнира. 31 клубни отбора участват в него, в това число 30 национални шампиона от предходния сезон и Ливърпул като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 10 май 1978 г. на Уембли в Лондон пред 92.500 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 14 и 15 септември, а реваншите са на 28 и 29 септември 1977 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 19 октомври, а реваншите са на 2 ноември 1977 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 1 март, а реваншите са на 15 март 1978 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 29 март, а реваншите са на 12 април 1978 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1977/78
 Купа на УЕФА 1977/78

Weblinks 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1977/78
 Детайли на мачовете за сезон 1977/78 в rsssf.com

Европейска шампионска лига